Die Mistrovství republiky 1951 war die 21. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. März 1951 und endete am 26. November 1951.

Meister wurde Titelverteidiger Sokol NV Bratislava.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 ZSJ Bratrství Sparta Prag  ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Prag
 ZSJ OD Karlín  ZSJ ČKD Dukla Karlín
 ZSJ Sparta Dukla Prešov  ZSJ ČSSZ Dukla Prešov
 ZSJ Technomat Teplice  ZSJ Vodotechna Teplice
 SK Baťa Zlín  ZSJ Svit Podvesná Gottwaldov

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951